Cherax — рід прісноводних раків родини Parastacidae.

Поширення 
Представники роду поширені в Австралії та Новій Гвінеї. Мешкає у прісних в озерах, річках і струмках.

Види 

Рід включає 61 вид:

 Cherax acherontis Patoka, Bláha & Kouba, 2017
 Cherax albertisii Nobili, 1899
 Cherax albidus Clarke, 1936
 Cherax angustus
 Cherax aruanus Roux, 1911
 Cherax austini Coughran & Hobson, 2012
 Cherax barretti Clark, 1941
 Cherax bicarinatus (Gray, 1845)
 Cherax boesemani Lukhaup & Pekny, 2008
 Cherax boschmai Holthuis, 1949
 Cherax buitendijkae Holthuis, 1949
 Cherax cainii Austin, 2002
 Cherax cairnsensis Riek, 1969
 Cherax cartalacoolah Short, 1993
 Cherax cid Coughran & Furse, 2012
 Cherax communis Holthuis, 1949
 Cherax crassimanus Riek, 1967
 Cherax cuspidatus Riek, 1969
 Cherax davisi Clark, 1941
 Cherax depressus Riek, 1951
 Cherax destructor Clark, 1936
 Cherax dispar Riek, 1951
 Cherax esculus Riek, 1956
 Cherax gherardii Patoka, Bláha & Kouba, 2015
 Cherax glaber Riek, 1967
 Cherax glabrimanus Riek, 1967
 Cherax gladstonensis Riek, 1969
 Cherax holthuisi Lukhaup & Pekny, 2006
 Cherax latimanus McCormack & Raadik, 2021
 Cherax leckii Coughran, 2005
 Cherax longipes Holthuis, 1949
 Cherax lorentzi Roux, 1911
 Cherax minor Holthuis, 1996
 Cherax misolicus Holthuis, 1949
 Cherax monticola Holthuis, 1950
 Cherax murido Holthuis, 1949
 Cherax neocarinatus Riek, 1967
 Cherax neopunctatus Riek, 1969
 Cherax nucifraga Short, 1991
 Cherax pallidus Holthuis, 1949
 Cherax paniaicus Holthuis, 1949
 Cherax papuanus Holthuis, 1949
 Cherax parvus Short & Davie, 1993
 Cherax peknyi Lukhaup & Herbert, 2008
 Cherax plebejus (Hess, 1865)
 Cherax preissii (Erichson, 1846)
 Cherax pulcher Lukhaup, 2015
 Cherax punctatus Clark, 1936
 Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868)
 Cherax quinquecarinatus (Gray, 1845)
 Cherax rhynchotus Riek, 1951
 Cherax robustus Riek, 1951
 Cherax rotundus Clark, 1941
 Cherax setosus (Riek, 1951)
 Cherax snowden Lukhaup, Panteleit & Schrimpf, 2015
 Cherax solus Holthuis, 1949
 Cherax tenuimanus (Smith, 1912)
 Cherax urospinosus Riek, 1969
 Cherax wagenknechtae Lukhaup & Eprilurahman, 2022
 Cherax wasselli Riek, 1969

Примітки

Посилання 
 

Річкові раки
Роди ракоподібних